Il doppio del torneo di tennis Unicredit Czech Open 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Mathias Huning e Jack Waite che hanno battuto in finale Fredrik Bergh e Patrik Fredriksson 6-3, 7-6.

Teste di serie 

 Jiří Novák /  Emilio Sánchez (primo turno)
 Mathias Huning /  Jack Waite (Campioni)

 Pablo Albano /  László Markovits (primo turno)
 Ģirts Dzelde /  Tomas Nydahl (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Unicredit Czech Open 1996